«Overexposed» — четвертий студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 20 червня 2012 року.

Список композицій 

Примітки
 означає додаткового продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5